Монфорте-дель-Сид (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Виналопо-Митха. Занимает площадь 79,5 км². Население — 7 606 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 21 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Monforte del Cid
 El blog de Monforte del Cid
 Índice estadístico municipal de Monforte del Cid
 Datos y cifras de los municipios de Alicante

Муниципалитеты Аликанте